Du Faur ist der Familienname folgender Personen:

 Freda Du Faur (1882–1935), australische Bergsteigerin 
 Guy Du Faur de Pibrac (1529–1584), französischer Jurist und Richter, Diplomat und Dichter

Siehe auch:
 Faber du Faur
 Dufaure
 Faur